Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2013/2014 – cykl dziesięciu zawodów w skokach narciarskich kobiet, będący 

dziesiątym w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich.

Początkowo planowano rozpoczęcie Pucharu Kontynentalnego w kanadyjskim Whistler, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja Drużynowa Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013 w Europie
2014 w Europie